Голенка — топоним

Украина 
 Голенка — село, Роменский район, Сумская область.
 Голенка — село, Бахмачский район, Черниговская область.